Trun (Orne), een gemeente in het Franse departement Orne
Kanton Trun, een kanton in dat departement
Trun (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Graubünden